Пуща-Водиця — історична місцевість у північно-західній частині Києва.
 Пуща-Водиця — парк в Оболонському районі Києва.
 Пуща-Водиця — військовий санаторій в Оболонському районі Києва.

Див. також 
 Пуща-Водицька вулиця — вулиця у Подільському районі Києва.
 Пуща-Водицький провулок — провулок у Подільському районі Києва.
 Пуща-Водицький трамвай — трамвайна лінія у Києві.
 Пуща-Водицьке кладовище — некрополь в Оболонському районі Києва.